

Вирбово () — село в Видинській області. Входить до складу общини Чупрене.
 Вирбово () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.
 Вирбово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.